Информационное пространство — пространство, в котором создается, перемещается и потребляется информация. Представляет собой совокупность результатов семантической деятельности человечества; «мир имён и названий», сопряженный онтологическому.

Термин имеет выраженную многозначность и используется в физике и философии (в переносном или идеалистическом смысле). Вместе с тем по мнению Сергея Переслегина, данное понятие также получило развитие в пара- и псевдонаучных исследованиях.

Определение и связь со смежными понятиями 
И. А. Добровольская указывает, что в научной среде понятие «информационное пространство» было впервые использовано редактором журнала «Информационные ресурсы России» О. В. Кедровским. Анализ различных источников выявил целый ряд формулировок определения, например:
 совокупность информационных ресурсов и инфраструктур, которые составляют государственные и межгосударственные компьютерные сети, телекоммуникационные системы и сети общего пользования, иные трансграничные каналы передачи информации
 концептуальное пространство, отражающее мировосприятие людей современной эпохи
 пространство, в котором создается, перемещается и потребляется информация
 интегрированные при помощи усовершенствованных в ходе информационной революции коммуникационных систем и способов передачи информации национальные и трансграничные информационные потоки
 исторически сформировавшаяся, обеспеченная правовыми гарантиями и средствами, обеспечивающая наибольшую меру доступности для потребителя форма скоординированных и структурированных, территориально близких и удаленных информационных ресурсов, аккумулирующих результаты коммуникационной деятельности людей.

И. А. Добровольская указывает, что существующие определения даются либо с точки зрения гуманитарного подхода, либо с точки зрения технического подхода. При техническом подходе информационное пространство рассматривается в организационно-техническом аспекте и привязано к каналам распространения данных, тогда как при гуманитарном подходе объекты информационного пространства имеют человеческую природу.

По мнению Сергея Переслегина, «будучи первичным понятием, информационное пространство не может быть строго определено и задается в виде диалектического противопоставления материальному, физическому, предметному пространству».

Помимо информационного пространства существует ряд смежных понятий, таких как «информационная среда», «информационное поле», которые часто употребляются как синонимы, хотя такое употребление оспаривается.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное общество
Идеализм
Неакадемические направления исследований